Altes Zeughaus steht für

Altes Zeughaus Mainz
Altes Zeughaus (Rapperswil)
Altes Zeughaus Wismar

Siehe auch:
Museum Altes Zeughaus Solothurn 
Karnevalsmuseum Altes Zeughaus im Stadtteil Rheydt in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen), Weiherstraße 2.